Illbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Illbach (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Illbach (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Illbach (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern
 Illbach (Reinheim), früher Eulbach/Ulbach, Hofgut/Weiler von Reinheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Fließgewässer:
 Illbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zur Lahn) an der Schildsmühle von Miehlen, Rhein-Taunus-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Illbach (Rhone), linker Zufluss der dort Rotten genannten Rhone bei Susten, Gemeinde Leuk, Bezirk Leuk, Kanton Wallis; siehe Illgraben
 Illbach, Oberlauf des Sigrüner Bachs, linker Zufluss der Isen gegenüber Westerham, Gemeinde Töging am Inn, Landkreis Altötting, Bayern